Le tournoi Saudi International 2008 est l'édition 2008 du tournoi de squash Saudi International qui se déroule à Khobar du 14 au . Cette édition fait partie des Super Series Platinum, catégorie la plus prestigieuse et la plus richement dotée. Avec sa dotation record de , c'est le tournoi le plus richement doté de l'histoire.

Karim Darwish l'emporte en finale face à Grégory Gaultier et devient le nouveau  mondial.

Le tableau est composé de 32 joueurs dont huit places pour les joueurs issus des qualifications. Les huit meilleurs joueurs sont têtes de série.

Têtes de série

Tableau final

Références

Voir aussi

Articles connexes 
 Championnat du monde de squash masculin 2008

Liens externes 

PSA World Series 2008
Sport en Arabie saoudite en 2008
Sport en décembre 2008
Événement sportif à Khobar